Арън Едуард Екхарт () е американски актьор.

Биография

Образование 
Напуска гимназия без да се дипломира, но придобива диплома чрез обучителен курс за възрастни, а през 1994 завършва Университета Бригъм Йънг с бакалавърска степен по изящни изкуства в областта на киното.

Филмография

Външни препратки 

 

Американски актьори и актриси
Родени в Калифорния
Купъртино